Gierlinger ist der Familienname folgender Personen: 

 Balthasar Gierlinger (1886–1954), oberösterreichischer Landtags- und Nationalratsabgeordneter (CSP)
 Manuel Gierlinger (* 1981), österreichischer Handballspieler
 Peter Gierlinger (* 1962), deutscher Motorsportler
 Richard Gierlinger (* 1967), österreichischer Astronom
 Wolfgang Gierlinger (* 1947), deutscher Fußballspieler

benannt nach Richard Gierlinger:
 (136367) Gierlinger, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Gerlinger